Экимча́н — посёлок городского типа в Селемджинском районе Амурской области России. Административный центр Селемджинского района и муниципального образования «Рабочий посёлок (пгт) Экимчан».

География 
Расположен на крайнем северо-востоке области, на правом берегу реки Селемджа, в 655 км к северо-востоку от Благовещенска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Февральск — 170 км.

История 
Населённый пункт впервые упоминается в 1882 году. Статус посёлка городского типа с 1961 года.

28 июня 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 25-ОЗ образовано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Экимчан» и наделено статусом городского поселения.

Население

Экономика 
Лесхоз, аэропорт (действовал с 1937 года по 1991—1992 годы). Аэропорт восстановлен в 2009 году.

Климат

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Сведения на сайте района
 На сайте Селемджинского района

Муниципальные образования Селемджинского района
Городские поселения Амурской области

Посёлки городского типа Амурской области
Районные центры Амурской области
Населённые пункты Селемджинского района